Auf puede referirse a la onomatopeya "auf", o a diferentes siglas tales como las que corresponden a las siguientes entradas:

 Asociación Uruguaya de Fútbol, cuerpo gobernante del fútbol de Uruguay.
 Área urbana funcional, región urbana que engloba una ciudad central.
 Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), organización de juventud afiliada al 'Partido Laborista Noruego'.